Barling ist der Name folgender Orte:

Barling (Essex), England
Barling (Arkansas), USA
Siehe auch:
 Barling NB-3